Il doppio del torneo di tennis Northern California Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Robin White che hanno battuto in finale Lea Antonoplis e Barbara Gerken 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Robin White (Campionesse)
Assente

 Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (finale)
 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1987